SDU har flere betydninger:

 Syddansk Universitet – Danmarks tredjestørste universitet og har sine rødder i Odense Universitet
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger – paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig